Durcheinander ist die Bezeichnung für
 grundsätzlich für ein Chaos
 ein Gemüsegericht der rheinischen und westfälischen Küche analog zum Stamppot
 Durcheinander (Tschechow) (1886), Kurzgeschichte